Aphaenogaster huachucana crinimera é uma subespécie de inseto do gênero Aphaenogaster, pertencente à família Formicidae.

Referências 

huachucana crinimera
Espécies descritas em 1953